Dosal ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Dosal (* 1942), mexikanischer Fußballspieler
 Mateo Saldaña Dosal (1875–1951), mexikanischer Maler, Bildhauer und Restaurator (relevanter Familienname ist Saldaña)